Charles Guieysse (1868-1920), éditeur du journal Pages libres, fils de Pierre-Paul Guieysse.
 Jules-François Guieysse (1893-1965), instituteur, résistant et compositeur, fils de Pierre-Paul Guieysse.
 Claire Guieysse, architecte française.
 Marcel Guieysse (1881-1967), nationaliste breton, fils de Pierre-Paul Guieysse.
 Pierre-Paul Guieysse (1841-1914), dit Paul Guieysse, homme politique français.